

Famiglie 
 Vialardi – famiglia italiana

Persone 
 Enrico Vialardi di Villanova – vescovo cattolico italiano
 Fanny Vialardi di Sandigliano – cavallerizza italiana
 Giovanni Vialardi – cuoco italiano
 Mario Vialardi – calciatore italiano